Earl Watson (ur. 1979) –  amerykański koszykarz meksykańskiego pochodzenia
 Earl Watson (ur. 1990) – amerykański koszykarz